Stenlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stenlandet (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Stenlandet (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar